Серафима Александровна Огарёва (род. 1988) — российская актриса театра и кино.

Биография 
Серафима Огарёва родилась 11 июля 1988 года в посёлке Мостовской Краснодарского края.  Отец - режиссёр А. Огарёв, мать - актриса.

В 2006 году поступила на режиссёрский факультет РАТИ-ГИТИС (мастерская Олега Кудряшова). Снялась в главной роли в фильме Александра Горновского «Пятая группа крови». Служит в театре «Мастерская Петра Фоменко».

Спектакли 
 «Униженные и оскорблённые» — Наташа
 «История мамонта» — Сашенька Рунева
 «Концерт ансамблевого пения»
 «Печальная история одной пары. Истории, подслушанные в чужом ipod»
 «Евгений Онегин» — Татьяна Ларина
 «Русский человек на rendez-vous» — Джемма
 «Сон в летнюю ночь» — Гермия
 «Последние свидания» — Ли, Соня Черкасова, Поля
 «Носорог» — Дэзи
 «Чайка» — Маша
 «Король Лир» — Регана

Фильмография 
 — — Кулагин и партнёры 
  — Стиляги  — эпизод 
  — Пятая группа крови (сериал) — Анфиса, мать Дины
  — Капитаны — Женя
  — Два капитана — Женя
  — Два дня — эпизод
  — Конец дежурства (короткометражный) — девушка
  — Прощание — Ольга Сыркина, студентка журфака
  — Слепой расчёт — Ира
  — Лунатики | Lunatics (короткометражный)
  — Доктор Преображенский — подружка
  — Тест на беременность 2 (сериал) — Женя Митрич, интерн
  — Исчезающие истории (короткометражный)
  — Портрет незнакомца — ассистент режиссёра
  — Декабрь
  — Тест на беременность 3 (сериал) — Женя Митрич, акушер-гинеколог

Актрисы России
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа